Ву́лиця Фру́нзе — радянська назва вулиць в населених пунктах України, на честь М. В. Фрунзе.



Сучасні назви 
 Вулиця Фрунзе — вулиця в Бахчисараї, Автономна Республіка Крим
 Вулиця Фрунзе — вулиця в Донецьку
 Вулиця Фрунзе — вулиця в Євпаторії, Автономна Республіка Крим
 Вулиця Фрунзе — вулиця в Луганську
 Вулиця Фрунзе — вулиця в Сімферополі, Автономна Республіка Крим

Колишні назви

Вінницька область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Вітомського в Барі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Олександра Довженка в Бершаді.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Академіка Янгеля у Вінниці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Козацької вулиці в Гайсині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Вінницького шосе в Гнівані.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Жмеринці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Павлівської вулиці в Іллінцях.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Калинівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Андрея Шептицького в Козятині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Омеляновича-Павленка в Крижополі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Квітучої вулиці в Липовці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Урожайної вулиці в Піщанці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Калинової вулиці в Томашполі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Максима Рильського в Тульчині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Відродження в Турбові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Вугринівської вулиці в Хмільнику.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Дружби в Ямполі.

Волинська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Завальської вулиці в Головному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Вишневої вулиці в Камні-Каширському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Степана Кривенького в Луцьку.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Медичної вулиці в Апостоловому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Абрикосової вулиці у Васильківці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Сагайдачного у Верхівцевому.
 В Дніпрі:
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Василя Чапленка у Центральному районі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Сержанта Андрющенка у Новокодацькому районі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Сергія Шилова в Жовтих Водах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Волошкової вулиці в Кам'янському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Липової вулиці в Карнаухівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Монастирської вулиці в Кривому Розі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Ясної вулиці в Марганці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Грушевського в Межової.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Мистецької вулиці в Нікополі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Олега Костріченка в Новомосковську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Джерельної вулиці в Обухівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Григорія Шияна в Павлограді.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Затишної вулиці в Першотравенську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Шахтної вулиці в Покрові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Богдана Ступки в Синельниковому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Тепличної вулиці в Слобожанському Дніпровського району.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Різдвяної вулиці в Широкому.

Донецька область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Трояндової вулиці в Бахмуті.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Ясенової вулиці в Билбасівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Південної вулиці в Білицькому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Широкої вулиці в Білозерському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Франка в Добропіллі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Джерельної вулиці в Дружківці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Героїв Праці в Костянтинівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Бориса Мозолевського в Краматорську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Красногорівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Шахтарської вулиці в Кураховому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Незалежності в Лиману.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Щасливої вулиці в Мангуші.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Франка в Маріуполі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Юридичної вулиці в Мирнограді.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Дачної вулиці в Новогродівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Мандрика в Покровську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Зоряної вулиці в Селидовому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Торгової вулиці в Слов'янську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Медової вулиці в Соледарі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Рудничної вулиці в Торецьку.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Садової вулиці в Холодному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Костянтинівської вулиці в Часові Яру.

Житомирська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Древлянської вулиці в Баранівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Данилівської вулиці в Бердичеві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Євгена Червонюка в Брусилові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Тополиної вулиці в Житомирі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Генерала Кульчицького в Коростені.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Коростишеві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Володимирської вулиці в Малині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Степана Бандери в Новограді-Волинському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Будівельників в Нової Борової.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Князя Олега в Овручі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Графа Ілінського в Романові.

Закарпатська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Кошута в Мукачеві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Чайковського в Сваляві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Михайла Баника в Чинадійові.

Запорізька область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Володимира Хавкіна в Бердянську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Зарічної вулиці в Більмаці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Хліборобної вулиці у Веселому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Волошкової вулиці у Вільнянську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Дружби в Гуляйполі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Теплої вулиці в Запоріжжі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Зоряної вулиці в Кам'янці-Дніпровської.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Мелітополі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Корнєва в Пологах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Дружби в Приазовському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Молодіжної вулиці в Розівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Шелепаєва в Токмаці.

Київська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в Березані.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Борисполі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Академіка Вернадського в Боярці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Ярмаркової вулиці в Броварах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Тюменцева-Хвилі в Бучі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного у Василькові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Миру у Вишневому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Кімерської вулиці в Гостомелі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Цукрової вулиці в Гребінках.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Заводської вулиці в Іванкові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Щасливої вулиці в Ірпіні.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Став'янка в Кагарлику.
 В Києві:
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Кирилівської вулиці Шевченківського району.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Петра Прокоповича Дарницького району.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Сім'ї Ханенків Деснянського району.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Довженка в Клавдієві-Тарасовому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Дмитрія Ростовського в Макарові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Гетьманської вулиці в Миронівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в Переяславі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Силкіних в Ржищеві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Павленківської вулиці в Сквирі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Горіхової вулиці в Ставищі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Олени Пчілки в Таращі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Рідної вулиці в Тетієві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Авіаторів в Узині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Гетьманської вулиці в Фастові.

Кіровоградська область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Сковороди в Благовіщенському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Благовіщенської вулиці в Голованівську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Віктора Голого в Знам'янці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Торолиної вулиці в Компаніївці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Юрія Олефіренка в Кропивницькому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Перебийноса в Малої Висці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Хутірської вулиці в Новомиргороді.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Тихої вулиці в Олександрівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Карбишева в Олександрії.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Миру в Петровому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Петлюри в Помічної.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Золотарівської вулиці в Світловодську.

Луганська область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Гайової вулиці в Золотому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Гайової вулиці в Кремінної.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Миколаївської вулиці в Лисичанську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Ковешнікова в Рубіжному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Мащенка в Сватовому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Айдарської вулиці в Старобільську.

Миколаївська область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Ясної вулиці в Арбузинці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Андрія Гладкова в Баштанці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Дружби в Березнегуватому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Привокзальної вулиці в Вознесенську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Аграрної вулиці в смт Врадіївці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Райдужної вулиці в смт Єланці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Лесі Українки в Казанці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Рибальської вулиці в Костянтинівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Шосейної вулиці в Миколаєві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Героїв України в Нової Одесі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Весняної вулиці в Снігурівці.

Одеська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Зарицького в Балті.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Мисливської вулиці в Березівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Слов'янської вулиці в Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Франка в Біляївці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Щасливої вулиці в Захарівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Олексія Гурського в Ізмаїлі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Академіка Амосова в Кодимі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Зоряної вулиці в Любашівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Балківської вулиці в Одесі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Окнах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Східнослов'янської вулиці в Подільську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Доватура в Рені.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Радісної вулиці в Роздільній.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Джерельної вулиці в Татарбунарах.

Полтавська область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Григорія Грабянки у місті Гадяч.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Європейської вулиці в Глобиному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Нової вулиці в Градизьку.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Героїв України в Гребінці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Яблуневої вулиці в Диканьці.
Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Миру в Загрунівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Паркової вулиці в Зінькові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Левада в Карлівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Михайлівської вулиці в Кобеляках.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Діброва в Котельві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Кременчуці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Пасічної в с. Левченки.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Котляревського в Лохвиці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Поділ в Лубнах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Павла Кудрявцева в Машівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Європейської вулиці в Полтаві
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Чумацької вулиці в Решетилівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Миргородської вулиці в Хоролі.

Рівненська область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Підкови в Костополі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Млинові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Старограничної вулиці в Сарнах.

Сумська область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Бережанка в Білопіллі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Свободи в Вороніжі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Озерної вулиці в Дружбі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Михайла Сусло в Конотопі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Олеся Гончара в Кролевці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Сумської вулиці в Охтирці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Вахрамеєва в Ромнах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Франка в Свесі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Петра Соколенка в Тростянці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Каштанової вулиці в Шостці.

Харківська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Балакліївської вулиці в Андріївці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Малинової вулиці в Бабаях.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Слобожанської вулиці в Балаклії.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Поштової вулиці у Високому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Авіаційної вулиці в Вовчанську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Патріотичної вулиці в Змієві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Слов'янської вулиці в Золочеві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Покровської вулиці в Ізюмі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Хомутовської вулиці в Краснограді.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Заосколянської вулиці в Куп'янську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Михайла Шапошникова в Лозової.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Лесі Українки в Люботині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Миколи Манойла в Мерефі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Джерельної вулиці в Нової Водолазі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Покровської вулиці в Південному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Поштової вулиці в Покотилівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в Сахновщині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Енергетиків в Слобожанському Зміївського району.
 В Харкові:
 Вулиця Фрунзе — розділена на вулиці Кирпичова та Багалія у Київському районі.
 Проспект Фрунзе — колишня назва Індустріального проспекту у Індустріальному районі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Калмицької вулиці в Чугуєві.

Херсонська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Джона Говарда в Антонівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Фальц-Фейна в Асканії-Нової.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Князя Вітовта в Бериславі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Затишної вулиці в Білозерці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Лесі Українки в Великої Олександрівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Верхня Слобідка в Генічеську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Фіалкової вулиці в Голої Пристані.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Радісної вулиці в Зеленівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Будівельників в Каланчаку.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Олешківської вулиці в Каховці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Перемоги в Новоолексіївці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Санаторної вулиці в Олешках.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Андрея Шептицького в Скадовську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Крушельницької в Таврійську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Бориса Мозолевського в Херсоні.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Хліборобів в Чаплинці.

Хмельницька область  
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Козацької вулиці в Городку.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Франца Лендера в Дунаївцях.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Зубкова в Летичеві.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Виговського в Полонному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Старомлинської вулиці в Старокостянтинові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Кам'янецької вулиці в Хмельницькому.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в Шепетівці.

Черкаська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Козацької вулиці у Ватутіному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Юрія Кондратюка в Жашкові.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Максима Залізняка в Ірдині.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Миколи Лисенка в Кам'янці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Отамана Івана Підкови в Смілі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Православної вулиці в Тальному.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Новоуманської вулиці в Умані.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Богуна в Христинівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Верхньої Горової вулиці в Черкасах.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в Шполі.

Чернівецька область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Бессарабської вулиці в Новоселиці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Сікорського в Сторожинці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Василя Аксеніна в Чернівцях.

Чернігівська область 
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Козацької вулиці в Бахмачі.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Поліської вулиці в Добрянці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Солов'їної вулиці в Козельці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Гетьманської вулиці в Лосинівці.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Анатолія Комоси в Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Грановського в Остері.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Прилуках.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Шкільної вулиці в Ріпках.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Вишневої вулиці в Сновську.
 Вулиця Фрунзе — колишня назва Мстиславської вулиці в Чернігові

Примітки

Посилання 

Вулиці, названі на честь людей